Горский сельский округ

Московская область 

 Горский сельский округ Одинцовского района (1994—2006)
 Горский сельский округ Озёрского района (1994—2006)
 Горский сельский округ Орехово-Зуевского района (1994—2006)

Тверская область 

 Горский сельский округ Молоковского района (до 2005 года)
 Горский сельский округ Сонковского района (до 2005 года)